Divizia A1 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile
 Divizia A1 2014-2015 – torneo di pallavolo femminile